Looijenga ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Looijenga (* 1948), niederländischer Mathematiker
 Tineke Looijenga (* 1948), niederländische Philologin, Linguistin und Runologin